Carracas ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carracas (Colorado)
 Carracas (New Mexico)

Siehe auch:
 Caracas